Kamenné bezeichnet mehrere Orte

 Kamenné (Měděnec) (Steingrün), Ortsteil von Měděnec, Okres Chomutov, Tschechien
 Kamenné (Skorošice) (Steingrund), Wüstung in der Gemeinde Skorošice, Okres Jeseník, Tschechien
 Kamenné, Katastralgemeinde  im Stadtteil Sever von Košice, Okres Košice I, Slowakei